Friedrich Wilhelm von Seydlitz (1721–1773) – pruski generał, dowódca kawalerii Fryderyka Wielkiego
 Józef Zeydlitz (1755–1835) – pułkownik Wojska Polskiego
 Mieczysław Seydlitz (1888–1954) – polski prawnik, urzędnik
 Walther Kurt von Seydlitz-Kurzbach (1888–1976) – niemiecki generał
 niemieckie okręty, nazwane na cześć Friedricha Wilhelma von Seydlitza:
 SMS „Seydlitz” – krążownik liniowy z okresu I wojny światowej
 „Seydlitz” – nieukończony krążownik ciężki, następnie lotniskowiec, budowany podczas II wojny światowej.